Котвица:
 Котвица — знак в форме якоря, символ борьбы польского народа с немецкими захватчиками и оккупантами во время Второй мировой войны.
 Котвица — польский дворянский герб.
  — баскетбольный клуб из Колобжега.
  — футбольный клуб из Колобжега.